Station Penne-d'Agenais is een spoorwegstation in de Franse gemeente Penne-d'Agenais.

Penne-d'Agenais
Penne-d'Agenais